Славински може да се отнася за:
 Антони Славински (р. 1946), български политик;
 Петър Славински (1909-1993), български писател;
 Евгени Славински (1877–1950), руски и съветски кинооператор.